Черняй:
Черняй (приток Нени) — река в Алтайском крае
Черняй (приток Эльги) — река в Якутии
Черняй — озеро в Якутии